Арабелла — женское имя, многозначное понятие.

Имя 

Имя Арабелла достоверно фиксируется в письменном виде в Шотландии и Англии с XII века.

Культура 
 «Арабелла» (1933) — опера Рихарда Штрауса.
 «Арабелла» (1967) — фильм итальянского кинорежиссёра Мауро Болоньини.
 «Арабелла» (1979) — сказочный телесериал производства Чехословакии.
 Arabella — название одной из песен из альбома AM группы Arctic Monkeys.

Другое 
 Арабелла — одно из названий города Ирбид в Иордании.
 «Арабелла» — трёхпалубный теплоход, пришедший на помощь пострадавшим при крушении теплохода «Булгария» 10.07.2011 в Куйбышевском водохранилище.
 «Арабелла» — парусный фрегат вымышленного персонажа капитана Блада, названный в честь его возлюбленной Арабеллы Бишоп.
 (841) Арабелла — астероид главного пояса.

См. также 
 Арабела — один из сапароанских языков Перу